Adam Salwator Młodnicki (1877–1941) – kapitan samochodowy Wojska Polskiego, inżynier, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), syn Karola i Wandy, ojciec Artura
 Adam Młodnicki ps. „Sawczyński” (1892–1916) – żołnierz 5 Pułk Piechoty Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości

Przypisy